Richard Ofori ist der Name folgender Personen:

* Richard Ofori (Fußballspieler, April 1993) (* 24. April 1993), ghanaischer Fußballspieler
 Richard Ofori (Fußballspieler, November 1993) (* 1. November 1993), ghanaischer Fußballnationaltorhüter